Оленин, Александр:
 Оленин, Александр Алексеевич (1865—1944) — русский и советский композитор, пианист.
 Оленин, Александр Борисович (1897—1962) — советский театральный и кино-режиссёр, актёр.
 Оленин, Александр Михайлович (1909—1970) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Оленин, Александр Семёнович (1910—1988) — советский геолог, доктор географических наук. Примечания